Videsott ist der Familienname folgender Personen:

 Paul Videsott (* 1971), italienischer Sprachwissenschaftler und Romanist
 Renzo Videsott (1904–1974), italienischer Alpinist und Umweltschützer